Legnani ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Legnani (1912–1987), uruguayischer Politiker
 Luigi Legnani (1790–1877), italienischer Sänger, Gitarrist und Komponist
 Mateo Legnani, uruguayischer Politiker
 Pierina Legnani (1868–1930), italienische Balletttänzerin
 Ramón Legnani, uruguayischer Politiker
 Raúl Legnani († 2016), uruguayischer Journalist